Киевщина () — историко-этнографическая область на территории современной Украины, которая изначально включала в себя её центральные и северные области с центром в Киеве, то есть только правый берег среднего Приднепровья.

В современном контексте под словом Киевщина как правило подразумевают Киевскую область. Киевщина исторически сложилась как политическое ядро Украины.

Именно эти земли с 882 года стали центром Древнерусского государства. Так Мстислав Изяславич соединив в своих руках силы Киевщины, Волыни и Новгорода, стал самым сильным из русских князей. После его распада в конце XI века на отдельные государственные образования Киевское княжество сохраняло свою силу и могущество до татаро-монгольского нашествия. В середине XIV века Киевщина вошла в состав Литовской Руси. С 1470 года этой территории присвоен статус воеводства.

Люблинская уния положила начало активному переселению на киевские земли польской шляхты. В результате ревизии так называемых «пустых» земель, то есть таких, которые не находились в феодальном владении, поляки получили грамоты на владение ими. Двойное угнетение, феодальное и национальное, стало причиной роста освободительного движения, возглавленного казаками. Восстание против польского гнёта под предводительством Криштофа Косинского в 1591—1593 годах началось с нападения на Белоцерковскую крепость и охватило Киевщину и Волынь.

См. также 

 Мать городов русских
 Правобережная Украина
 Поднепровская Украина
 Киевское воеводство
 Киевская губерния
 Киевская область

Примечания

Литература 
 Памятники Русского права. Вып. 1: Памятники права Киевского государства X—XII вв. / под ред. С. В. Юшкова; сост. А. А. Зимин, — : Госюриздат, 1952.
 Документы, Отечественная война против оккупантов в 1918 году.

Исторические области Украины